Fernando Correa (ciclista) — ciclista venezuelano 
Fernando Correa (futebolista) — Fernando Edgardo Corre Ayala, futebolista uruguaio 

Desambiguações de antropônimos